Карл О́тто Лю́двиг фон А́рним (; , Берлин — , там же) — немецкий писатель-путешественник, драматург.

Биография 
С 1798 года изучал право в Галле и Гёттингене; после продолжительных путешествий по различным странам Европы был причислен к прусскому посольству в Стокгольме, потом в Лондоне. Позже служил в дирекции королевских театров в Берлине. С 1835 года предпринимал более далёкие путешествия по всей Европе, а также по России и странам Ближнего Востока.

Между прочими сочинениями он издал некоторые из Байроновских стихотворений и комедию под заглавием «Der Smaragdring» (1822 год). Его литературная известность основана на записках путешественника под заглавием «Flüchtige Bemerkungen eines flüchtig Reisenden» (6 томов, Берлин, 1837—1850).

Ссылки 
 

Писатели Германии
Дипломаты Пруссии
Путешественники по алфавиту
Путешественники XIX века
Путешественники Германии